Paulo Dias Novaes Filho (Avaré, 6 de março de 1960), filho de Paulo Dias Novaes e Maria Margarida Piedade Novaes, o segundo de oito filhos, é um médico e político brasileiro (filiado ao PMDB), prefeito de Avaré (2013-2016), foi vereador em Avaré no período 2009 a 2012.

Casado com Maísa Rocha Grassi Novaes, tem três filhas e um neto. 

Conhecido como Doutor Poio, médico ginecologista e obstetra, é formado na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. 

Foi presidente da Unimed Avaré até final de 2012, quando assumiu a prefeitura.

Ligações externas 
 
 

Prefeitos de Avaré
Naturais de Avaré